Ли́бих () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Либих, Андре (род. 1948, Лондон) — швейцарский политолог и историк.
 Либих, Сергей Сергеевич (1932—2007) — советский, российский психотерапевт и сексолог.
 Либих, Карл (1808—1872) — немецкий дирижёр.
 Либих, Юстус фон (1803—1873) — немецкий химик.

Другое 
 Либих — крупный древний ударный кратер на западном побережье Моря Влажности на видимой стороне Луны.